Donnie Darko
S. Darko
Darko Pančev
Darko Čeferin
Darko Rundek
Darko Miličić
Darko Milanič
Desambiguação